Chotyn (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Chotyn, siehe Chotyn

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Chotyn (Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Chotyn (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Chotyn (Riwne)

Siehe auch:
 Chotin